Goejeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Goejeong-dong, Daejeon, stadsdel,  
 Goejeong-dong, Busan, stadsdel,